Whiteley ist der Familienname folgender Personen:
 Arkie Whiteley (1964–2001), australische Schauspielerin
 Arthur Whiteley (1916–2013), US-amerikanischer Entwicklungsbiologe und Embryologe
 Brett Whiteley (1939–1992), australischer Maler und Zeichner
 Jon Whiteley (1945–2020), schottischer Kunsthistoriker und Schauspieler

 Richard H. Whiteley (1830–1890), US-amerikanischer Politiker
 Rosie Huntington-Whiteley (* 1987), britisches Model und Schauspielerin
 Sheila Whiteley († 2015), britische Musikwissenschaftlerin
 Wilfrid Whiteley (1882–1970), britischer Politiker

Whiteley ist der Name mehrerer Orte:
 Whiteley (Hampshire), England
 Whiteley Township, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Whitely
 Whitley